Нікітін Юрій:
 Нікітін Юрій (художник) (*1958, м. Київ) — український художник.
 Нікітін Юрій Васильович (1905—1939) — актор «Березоля», син нотаріуса В. О. Нікітіна, подвижника українського руху в Єлисаветграді, брат актриси Т. В. Нікітіної-Станіславської і вченого-генетика Фауста Нікітіна.
 Нікітін Юрій Вікторович (нар. 1978) — український гімнаст, Олімпійський чемпіон 2004 року.
 Нікітін Юрій Володимирович (письменник) (нар. 1939) — російський письменник-фантаст.
 Нікітін Юрій Володимирович (нар. 1967) — український продюсер.
 Нікітін Юрій Іванович (нар. 1965) — український суддя.
 Нікітін Юрій Михайлович (нар. 1935 р.) — письменник-прозаїк.
 Нікітін Юрій Михайлович (1941—2009) — міжнародний майстер з шахів.
 Нікітін Юрій Петрович (нар. 1928 р.) — академік РАМН, Заслужений діяч науки Російської Федерації.
 Нікітін Юрій Олександрович (нар. 1939) — письменник-фантаст українського походження.
 Нікітін Юрій Олександрович (історик) (* 1963) — доктор історичних наук, професор.
 Примітки 

 Див. також 
 Нікітін